Maura Tombelli (ur. 8 listopada 1952 w Montelupo Fiorentino) – włoska astronom amator.

Odkryła 199 planetoid (8 samodzielnie oraz 191 wspólnie z innymi astronomami). Zajmuje się również obserwacjami gwiazd zmiennych. Jedyna kobieta we Włoszech zawodowo zajmująca się astrometrią. Była zaangażowana w budowę obserwatorium w pobliżu miasta Montelupo, w którym mieszka.

Członek Gruppo Italiano Astrometristi zrzeszającej astronomów amatorów poszukiwaczy planetoid.

W uznaniu jej pracy jedną z planetoid nazwano (9904) Mauratombelli.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
  
 Gruppo Italiano Astrometristi 

Włoscy astronomowie amatorzy
Włoscy astronomowie XX wieku
Włoscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1952